

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 12 podstawowych
 Żerniki – część miasta Gliwice
 Żerniki – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Fabryczna
 Żerniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Żerniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Żerniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Żerniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Żerniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Żerniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Żerniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice
 Żerniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków
 Żerniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Żerniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Żerniki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Żerniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września

Inne 
 Żerniki Dolne
 Żerniki Górne
 Żerniki Małe
 Żerniki Wielkie
 Żerniki Wrocławskie

Linki zewnętrzne